Wilhelm Kniest ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kniest (Politiker) (Karl Georg Josef Wilhelm Kniest; 1863–1951), deutscher Politiker (DDP, DStP), MdR
 Wilhelm Kniest (Mediziner), deutscher Kinderarzt